Радославлевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радосавлевич, Марко (в монашестве Артемий; род. 1935) — лишённый сана епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский, патролог.
 Радосавлевич, Предраг (более известный, как Преки; род. 1963) — американский футболист сербского происхождения, полузащитник.